Dorfkirche Gnevsdorf ist
 Dorfkirche Gnevsdorf (Mecklenburg), zu Ganzlin
 Dorfkirche Gnevsdorf (Prignitz), zu Rühstädt